Сусов — русская фамилия. Известные носители:

 Сусов, Владимир Иванович (1937—2018) — советский и российский агроном, заслуженный агроном Российской Федерации.
 Сусов, Михаил Валерьевич (род. 1967) — директор по корпоративным отношениям Х5 Retail Group.

 Сусова, Алёна Владимировна (Варвара; род. 1973) — российская певица.